Кэ́ти Кару́т (, род. 1955) — американский историк и культуролог.

Биография 
Закончила Принстон (1977), защитила диссертацию в Йельском университете (1988). Преподавала в Йеле, в Университете Эмори, в настоящее время — профессор Корнеллского университета.

Основные труды 
Её главные, наиболее известные книги — составленный ею сборник Травма: исследования памяти (Trauma: explorations in memory, 1995) и монография Необъявленный опыт: травма, рассказ и история (Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, 1996). Они переведены на японский язык.

Другие работы 
 Empirical truths and critical fictions: Locke, Wordsworth, Kant, Freud. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991 (переизд. 2009)
 Literature in the ashes of history. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013 (переизд. 2014)

Публикации на русском языке 
Травма, время, история// Травма: Пункты. Сборник статей под ред. С.Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009

Примечания

Литература 
 Felman Sh. The juridical unconscious: trials and traumas in the twentieth century. Cambridge: Harvard University Press, 2002
 Luckhurst R. The trauma question. London; New York: Routledge, 2008

Ссылки 
 На сайте Корнеллского университета

Персоналии по алфавиту
Учёные США
Историки США
Культурологи США
Родившиеся в 1955 году
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Университета Эмори
Философы литературы